Az 1990-es labdarúgó-világbajnokság C csoportjának mérkőzéseit június 10. és június 20. között játszották. A csoportban Brazília, Svédország, Costa Rica és Skócia szerepelt.

A csoportból Brazília és Costa Rica jutott tovább az első két helyen. A harmadik és negyedik helyezett Skócia, valamint Svédország kiesett. A mérkőzéseken 12 gól esett.

Tabella

Mérkőzések

Brazília – Svédország

Costa Rica – Skócia

Brazília – Costa Rica

Svédország – Skócia

Brazília – Skócia

Svédország – Costa Rica

Források 

C3